O nome Ewiniar, que refere-se ao deus da tempestade na mitologia chuukesa, foi usado em dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Ewiniar (2000) - Tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 a sudeste do Japão, causando apenas danos mínimos.
 Tufão Ewiniar (2006) - Intenso tufão equivalente a um furacão de categoria 4 que afetou Palau, Yap, leste da China e atingiu a Coreia do Sul, causando ao longo de seu caminho 40 fatalidades.

Desambiguação